

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Banachówka – część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Banachówka – część wsi Wara w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec